Флаг Лев-Толсто́вского муниципального района Липецкой области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг Лев-Толстовского района представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на 4 неравных части: синюю в 5/9 ширины полотнища, несущую в центре жёлтые фигуры из гербовой композиции: ключ кольцом вверх с отходящим от кольца влево крылом; стрелу и саблю, продетые сквозь кольцо накрест остриями вниз; жёлтую в 1/9 ширины полотнища, разделённую чёрным узким поясом в 1/48 ширины полотнища с малыми жёлтыми кругами в ряд без числа и синюю в 1/6 ширины полотнища».

Обоснование символики 
Центр района, посёлок Лев Толстой основан в 1890 году как железнодорожная станция Астапово, связавшая кратчайшим путём западные промышленный районы России с Кавказом, Поволжьем, Украиной и способствовавшая развитию широких торговых связей, и большей частью хлебной торговли, что показано в композиции флага сдвоенным золотым поясом, разделённым чёрным и малыми безантами без числа.

Кроме этого, сдвоенный жёлтый пояс аллегорически показывает мельничные жернова, изготовление которых было распространено в районе, а малые жёлтые круги без числа аллегорически символизируют зёрна: основу экономики района составляет сельскохозяйственное производство.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, урожая, величия, постоянства, прочности, силы, великодушия, интеллекта и солнечного света.

В Астапово в 1910 году скончался Л. Н. Толстой (чёрная часть полотнища и фигуры ключа, крыла, стрелы и сабли взяты из малого щитка родового флага графов Толстых), и по просьбе рабочих железнодорожного узла станция осенью 1918 года переименована — в Лев Толстой.

Чёрный цвет символизирует мудрость, скромность, честность и вечность бытия.

Синий цвет флага дополняет символику природы и символизирует славу, честь, верность, искренность.

Примечания